Гліф— у письмі, елемент, конкретне графічне представлення графеми.
 Гліф — в архітектурі, декоративний вертикальний жолобок. Також цим терміном позначають членування стін по вертикалі лізенами або контрфорсами, які утворюють прясла.
 Гліф — персонаж Трансформерів.
 Glyph — альбом гурту Floater.
 Glyph Comics Awards — нагорода світу коміксів.